Jardim Oriente pode se referir à :

 Jardim Oriente, bairro de São José dos Campos
 Jardim Oriente, bairro de Manaus

Desambiguação